Авліта — вантажний термінал ЗАТ «Стивідорна компанія „Авліта“» в Доковій бухті Севастополя.
 Авліта — середньовічний торговельний порт князівства Феодоро.